Jüri Vips (* 10. August 2000 in Tallinn, Estland) ist ein estnischer Automobilrennfahrer. Er gewann 2017 die ADAC Formel 4. 2018 startete er in der europäischen Formel-3-Meisterschaft und 2019 in der FIA-Formel-3-Meisterschaft. 2020 trat er in der japanischen Super Formula, der Formula Regional European Championship und als Ersatzfahrer in der Formel 2 an. Sowohl in der Saison 2021 als auch 2022 fuhr er mit Hitech grand prix in der FIA-Formel-2-Meisterschaft.

Karriere 
Vips begann seine Karriere als Rennfahrer im Kartsport. 2011 gewann er die „Raket“-Klasse der estnischen Meisterschaften. Diesen Triumph wiederholte er 2013 in der Rotax Junior-Klasse. 2014 gewann er den Rotax Wintercup in der Juniorklasse und wurde Sieger im Weltfinale in der Rotax Max Challenge, ebenfalls in der Juniorklasse.

In den Jahren 2016 und 2017 startete Vips für das Prema Powerteam in der deutschen und der italienischen Formel-4-Meisterschaft. 2016 gewann er in der italienischen Meisterschaft den Rookietitel. 2017 gewann er den Titel in der deutschen Formel-4-Meisterschaft.

Zum Ende der Saison 2017 gab Vips sein Debüt in der Europäischen Formel-3-Meisterschaft. Er nahm als Gaststarter beim Saisonfinale in Hockenheim teil. 2018 startete er in der Europäischen Formel-3-Meisterschaft für das Team Motopark. Er gewann 4 Rennen und beendete die Saison auf dem 4. Platz.

In der Saison 2020 gab Vips sein Debüt in der Formel 2 als Ersatzfahrer für Sean Gelael, der durch einen Rückenwirbelbruch nach einem Unfall beim Rennen in Barcelona ausfiel.

2021 fuhr er seine erste volle Formel-2-Saison; er beendete sie auf dem sechsten Platz. In der aktuellen FIA-Formel-2-Meisterschaft 2022 fährt er an der Seite von Marcus Armstrong für hitech grand prix.

Am 21. Juni 2022 gab Red Bull Racing über die sozialen Netzwerke bekannt, dass Vips „mit sofortiger Wirkung“ von der Nachwuchsakademie des Teams suspendiert wurde. Vips hatte zuvor, wie auch sein Red-Bull-Akademie-Kollege Liam Lawson, das Online-Spiel Call of Duty gespielt und dabei das Wort „nigger“ gesagt. Zudem hatte  Lawson ihm eine rosa Kappe hingehalten, die Vips mit der Begründung zurückgewies, dass die Farbe „schwul“ sei. Lawson hatte den Livestream mit sich und Vips auf der Plattform Twitch online gestellt.  In der Stellungnahme von Red Bull Racing hieß es: „Als Organisation verurteilen wir jegliche Art von Missbrauch und haben eine Null-Toleranz-Politik gegenüber rassistischer Sprache oder rassistischem Verhalten innerhalb unserer Organisation.“ Am 28. Juni 2022 wurde sein Vertrag mit Red Bull Racing nach einer endgültigen Untersuchung des Vorfalls aufgelöst.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der italienischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Formula Regional European Championship

Weblinks 

 Offizielle Website von Jüri Vips

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Estland)
Este
Geboren 2000
Mann